Gallblomflugor kan syfta på:

 Gallblomflugor – svenskt namn for ett släkte av tvåvingar i familjen blomflugor, se Heringia (insekt) 
 Gallblomflugor – svenskt namn for  ett släkte av tvåvingar i familjen blomflugor, se Pipiza
 Gallblomflugor – svenskt namn for ett släkte av tvåvingar i familjen blomflugor, se Trichopsomyia
 Gallblomflugor – svenskt namn for ett släkte av tvåvingar i familjen blomflugor, se Triglyphus